USS A-1 steht für folgende Schiffe der United States Navy:

 USS Plunger (SS-2), das erste U-Boot der Baureihe Plunger
 USS A-1 (SP-1370), ein Hausboot, erbeutet 1917 von der Navy